

Persone 
 Diego Marani – atleta italiano
 Diego Marani – scrittore e glottoteta italiano
 Francesco Marani – politico italiano
 Manuel Marani – calciatore sammarinese
 Mauro Marani – calciatore sammarinese
 Michele Marani – calciatore sammarinese
Pietro Marani – politico e senatore italiano
 Rosanna Marani – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Tommaso Marani – patriota italiano

Altro
 Marani – cognome italiano
 21306 Marani – asteroide della fascia principale
 Marani – frazione di Ala
 Lambrusco Marani – varietà del vino lambrusco
 Punta Marani – montagna delle Alpi del Monte Leone e del San Gottardo